Томас Кэмпбелл:
 Кэмпбелл, Томас (1777—1844) — шотландский поэт.
 Кэмпбелл, Томас Митчелл (1856—1923) — американский политик, 24-й губернатор штата Техас.
 Кэмпбелл, Томас Эдвард (1878—1944) — американский политик, 2-й губернатор Аризоны.
 Кэмпбелл, Томас (1880—1960) — американский фермер.